Tapin ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 191.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Tapin ist Rantau.

Geographie 
Tapin  liegt im Westen von Kalimantan Selatan im Binnenland. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Hulu Sungai Utara und Hulu Sungai Selatan. Im Westen grenzt es an den Kabupaten Barito Kuala und im Süden und Osten  an Banjar. Administrativ unterteilt sich Tapin in 12 Distrikte (Kecamatan) mit 135 Dörfern,  davon 126 Desa und 9 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Tapin 190.801 Menschen, 95.957 Männer und 94.844 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 71 Personen pro Quadratkilometer. Circa 99 % Prozent der Einwohner sind Muslime, es gibt nur kleine Minderheiten von Christen (Protestanten und Katholiken) und Hindus.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)